Khanna ist der Familienname folgender Personen:

 Akshaye Khanna (* 1975), indischer Filmschauspieler
 Dinesh Khanna (* 1943), indischer Badmintonspieler
 Harish Khanna (1925–1995), indischer Medien- und Filmfunktionär
 Mehr Chand Khanna (1897–1970), indischer Politiker
 Nina Khanna (* 1975), Schweizer Medizinerin und Infektiologin
 Parag Khanna (* 1977), indisch-amerikanischer Autor und Experte für internationale Beziehungen
 Rahul Khanna (* 1972), indischer Filmschauspieler
 Rajesh Khanna (1942–2012), indischer Filmschauspieler
 Ro Khanna (* 1976), US-amerikanischer Politiker
 Tanvi Khanna (* 1996), indische Squashspielerin
 Tejendra Khanna (* 1938), indischer Politiker
 Vinod Khanna (1946–2017), indischer Filmschauspieler und Politiker

Sonstiges:
 Khanna (Stadt), Stadt in Indien
 Khanna (Staat), früherer indischer Kleinstaat

Siehe auch:
 Kanna (Begriffsklärung)
 Canna (Begriffsklärung)
 Ganna